Уоттах-Хая () — топоним (тип: ороним) в России якутского происхождения.

 Уоттах-Хая — гора, Республика Саха (Якутия), координаты 72°19' с. ш. 119°37' в. д..
 Уоттах-Хая — гора, Республика Саха (Якутия), координаты 63°34' с. ш. 118°25' в. д..

Примечания

См. также 
 Уоттах — название различных водоёмов.